Název Šenov se vyskytuje v názvu více míst:
 Šenov, město v okrese Ostrava-město
 Kamenický Šenov, město v okrese Česká Lípa
 Velký Šenov, město v okrese Děčín
 Šenov u Nového Jičína, obec v okrese Nový Jičín
 Malý Šenov, část města Velký Šenov v okrese Děčín
 Šenov (Mariánské Lázně), původně čtvrť kolem hostince Schönau (Šenov, později Šumava) v obci Úšovice (dnešní základní sídelní jednotka Mariánské Lázně-střed), později seskupení čtvrtí Šenov, Nádražní čtvrť, Luft a Hamrníky navržené roku 1886 k vytvoření samostatného městyse Šenov, v letech 1893 a 1941 postupně zahrnuté do města Mariánské Lázně